Der Händlerbund ist eine Branchenvereinigung von Online-Händlern, der den Mitgliedern Interessenvertretung, Beratung und Rechtshilfe anbietet. Die Rechtsform ist eine Aktiengesellschaft, der Sitz ist in Leipzig. Der Händlerbund betreut nach eigenen Angaben über 80.000 Online-Präsenzen.

Geschichte 
Der Händlerbund wurde am 3. Oktober 2008 in Leipzig gegründet. Binnen eines Jahres schlossen sich ihm 3000 E-Commerce-Unternehmen an. Bis 2018 wuchs diese Zahl auf 80.000 betreute Shops.

Medien 
Der Händlerbund betreibt online einige Fach-Portale. Bis Anfang 2020 brachte der Händlerbund das Onlinehändler Magazin heraus. Das Printmagazin erschien vier Mal jährlich bis zur finalen Ausgabe Q1/2020.

Weblinks 
 Internetauftritt des Händlerbunds

Einzelnachweise 

Unternehmen (Leipzig)
Gegründet 2008
Organisation (Handel)